Ла-Бисбаль-дель-Панадес (Ла-Бисбаль-дель-Пeнедес; , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 32,54 км². Население — 3 343 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Llocs d’interès de la població/Lugares de interés de la población

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны